Сен-Лизье:

 Сен-Лизье — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Сен-Лизье — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.
 Сен-Лизье-дю-Планте — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.